Voici la liste des dieux apparus ou cités dans la bande dessinée Astérix créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de personnages d'Astérix

Liens externes 
 http://pierre.renault.waika9.com/asterixdieux/asterix_dieux.htm
 http://asterixinteractif.free.fr/informations/dieux.htm

Bibliographie 
 Albert Uderzo et René Goscinny, Astérix, Hachette

Astérix
dieux cités dans Astérix le Gaulois
Religion dans la bande dessinée